Charles Howard, I conte di Nottingham (1536-1624)
 Charles Howard, II conte di Nottingham (1579-1642)
 Charles Howard, III conte di Nottingham (1610-1681)
 Charles Howard, II conte di Berkshire (1615-1679)
 Charles Howard, I conte di Carlisle (1629-1685)
 Charles Howard, III conte di Carlisle (1669-1738)
 Charles Howard, IX conte di Suffolk (1675-1733)
 Charles Howard, VII conte di Suffolk (1693-1722)
 Charles Howard, X duca di Norfolk (1720-1786)
 Charles Howard, XI duca di Norfolk (1746-1815)
 Charles Howard, XVII conte di Suffolk (1805-1876)
 Charles Howard, X conte di Carlisle (1867-1912)
 Charles Howard, XX conte di Suffolk (1906-1941)
 Charles Howard – attore statunitense 
 Charles S. Howard – imprenditore statunitense
 Charles Howard-Bury – militare, esploratore e politico britannico